Викторин () е име на:

 Викторин (+ 270), император на Галската империя (268—270), 3 век
 Викторин II, цезар на Галската империя (270/271)
 Гай Марий Викторин, философ и християнски учен 4 век
 Гай Ауфидий Викторин (консул 183 г.), суфектконсул 155 г.
 Тит Фурий Викторин, преториански префект и префект на Египет (159-161)
 Гай Ауфидий Викторин (консул 200 г.), консул 200 г.
 Викторин (консул 282 г.), римски консул 282 г.
 Помпоний Викториан, градски префект 282 г.
 Викторин Петавски (+ 304 г.), епископ на Петавия, светия, 4 век
 Симплиций, Констанций и Викторин († 159 или 161 в Челано), Симплиций и двамата му сина, мъченици и светии

Вижте също 
 Виктор